Hiby ist der Name folgender Personen: 

 Hans Peter Hiby (* 1962), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Hans-Jürgen Hiby (* 1941), deutscher Bildhauer